

Persone 
 Axel (Axel Rodrigues de Arruda) – calciatore brasiliano
 Axel – cantante argentino
 Gabriel Axel – regista danese
 Richard Axel – medico e ricercatore statunitense

Altro 
 Axel – comune dei Paesi Bassi nella provincia di Zelanda.
 Axel – salto del pattinaggio di figura
 Axel – forma scandinava del nome proprio di persona Assalonne
 Axel – personaggio immaginario della serie di videogiochi Kingdom Hearts
 Axel – modello di automobile prodotto dalla Citroën
 Axel – personaggio del libro Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino